Хендрик Антон Лоренц, холандски физичар
 Лоренц (пушка), аустријка мускета типа Миње